Адриен Озу ( 28 января 1622 — 23 мая 1691) — французский астроном.

Биография 

Родился в Руане, Франция, старший сын судебного клерка Руана. Где получил образование — неизвестно, возможно обучался в иезуитском колледже. В начале 1640-х годов переехал в Париж, где проявил интерес к астрономии и стал известен в академических кругах.

В 1664—1665 занимался наблюдением комет и сделал несколько предположений относительно вида их орбит (эллиптического или параболического), в чём приобрёл себе соперника, в лице Яна Гевелия.

C 1666 по 1668 был членом Французской академии наук, а также был одним из основателей Французской королевской обсерватории.

В 1666 году был выбран в члены Лондонского королевского общества.

В 1671 году переезжает в Италию, где и проживает еще 20 лет, до самой смерти в 1691 году в Риме. Об этом его периоде жизни почти ничего не известно.

В честь Адриена Озу был назван лунный кратер.

Научная деятельность 
Озу внёс большой вклад в развитие наблюдений при помощи телескопа, в том числе в усовершенствование нитяного микрометра. Большую часть наблюдений он производил с помощью , и высказывался в пользу постройки огромного воздушного телескопа, длиной 1000 футов, который собирался использовать для наблюдений за животными на Луне.

В 1647 году он поставил эксперимент, который продемонстрировал влияние атмосферного давления на показания ртутного барометра.

В 1664 году построил воздушный телескоп длиной 96 метров.

В 1667—1668 годах Адриен и Жан Пикар совместили телескоп с 38-и дюймовым квадрантом. Полученное устройство было использовано для точного определения позиции на земном шаре.

Научные публикации

Литература 
 
  
 Гурштейн, А. А. «Звезды Парижа » (Роман-хроника из жизни астрономов времен Людовика XIV), 2016.

Примечания

Ссылки 
 Galileo Project — Auzout, Adrien 
 
 
 «Дело Сент-Анжа» (1647)  — Адриен Озу и Блез Паскаль

Астрономы Франции
Астрономы XVII века
Персоналии Франции XVII века
Члены Лондонского королевского общества
Члены Французской академии наук